Die Communauté d’agglomération Chartres Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Eure-et-Loir in der Region Centre-Val de Loire. Der Gemeindeverband wurde am 9. Juli 2012 gegründet und besteht aus 66 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Chartres.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wuchs die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 46 auf 66:
 12 Gemeinden von der Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France,
 4 Gemeinden von der Communauté de communes Cœur de Beauce,
 2 Gemeinden von der Communauté de communes Entre Beauce et Perche und
 2 Gemeinden von der Communauté de communes du Bonnevalais
wechselten zum hiesigen Verband.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Chartres Metropole
Gemeindeverband im Département Eure-et-Loir
Gegründet 2012